Sylbert est un patronyme qui peut désigner :

 Anthea Sylbert (née en 1939), costumière américaine, ex-femme de Paul Sylbert
 Paul Sylbert (1928–2016), directeur artistique américain, frère jumeau de Richard
 Richard Sylbert (1928–2002), directeur artistique américain, frère jumeau de Paul

Homonymie de patronyme